Syttende etape af Tour de France 2009 blev kørt onsdag d. 22. juli og gik fra Bourg-Saint-Maurice til Le Grand-Bornand.
Ruten var 169,5 km lang og passerede fem bjergtoppe. På etapen var bl.a. Thor Hushovd i udbrud, og nordmanden fik point til den grønne pointtrøje ved at køre først over de to indlagte spurter. De to sidste stigninger skilte mange af favoritterne fra hinanden, og Fränk Schleck kom først over målstregen sammen med Alberto Contador og Andy Schleck.

 Etape: 17
 Dato: 22. juli
 Længde: 169,5 km
 Danske resultater:
 50. Nicki Sørensen + 17.33
 52. Chris Anker Sørensen + 17.33
 132. Brian Vandborg + 35.47
 Gennemsnitshastighed: 34,6 km/t

Point- og bjergspurter

1. sprint (Praz-sur-Arly) 
Efter 75,5 km

2. sprint (Cluses) 
Efter 126 km

1. bjerg (Cormet de Roselend) 
1. kategori stigning efter 18 km

2. bjerg (Col des Saisies) 
1. kategori stigning efter 56 km

3. bjerg (Côte d'Arâches) 
2. kategori stigning efter 111,5 km

4. bjerg (Col de Romme) 
1. kategori stigning efter 140,5 km

5. bjerg (Col de la Colombière) 
1. kategori stigning efter 154,5 km

Udgåede ryttere 
 83  Cyril Dessel fra  stod af.
 199  Kenny van Hummel fra  styrtede voldsomt og smed titlen som 'Den Røde Lanterne' – som feltets langsomste rytter.
 3  José Ángel Gómez Marchante fra  stod af.

Resultatliste

Eksternt link 
 Etapeside  på Letour.fr     

17

en:2009 Tour de France, Stage 12 to Stage 21#Stage 17